За свою карьеру Nile выпустила девять студийных альбомов, три мини-альбома, два сборника. На данный момент последним альбомом группы является альбом Vile Nilotic Rites, выпущенный на лейбле Nuclear Blast Records 1 ноября 2019 года.

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

 Nile’s official website
 

Альбомы Nile
Nile